Az 1990-es Tippeligaen volt a 46. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat április 29-én kezdődött és október 7-én ért véget.

A címvédő a Lillestrøm volt. A szezont a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében hatodjára.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok